Jean-Pierre Nsame(Duala, 1 de maio de 1993) é um jogador de futebol profissional camaronês que atua como atacante do Young Boys e da equipe nacional de futebol dos Camarões.

Títulos
Young Boys
Swiss Super League: 2017—18, 2018—19

Futebolistas dos Camarões